

ЕП-та

Сингли

Сингли 
 GB Gangsta (с участието на TuFo и PitBulla) (2006)
 Щото е Маймуна ( с участието на TuFo) (2007)
 Финанси (с участието на D-Flow) (2010)
 Нека съм сам (с участието на Spens) (2010)
 Разрешена любов (2011)
 Луди нощи (с участието на Elitsa Todorova) (2011)
 Слагам край (с участието на Nevena, Miro) (2011)
 Почивни дни (2012)
 На никой не робувам (2012)
 Дялкам бяло (2012)
 Направи ме богат (2012)
 Кой ден станахме (с участието на Angel & Moisei) (2012)
 Налей, налей (с участието на Nevena, Miro) (2012)
 Не дължа нищо (2013)
 Цяло лято (с участието на Leo, Igrata) (2013)
 Drop Some (2013)
 Няма к'во да стане (2013)
 PrimeTime (с участието на Hoodini) (2013)
 Министърът на веселието (с участието на Bobo, Lora Karadjova) (2013)
 Идеал Петрофф (2013)
 Никой друг (с участието на Deep Zone) (2013)
 Знаеш ли кой видях (с участието на Angel & Moisei) (2013)
 Хората говорят (2014)
 Било к'вот било (2014)
 Видимо доволни (с участието на Maria Ilieva) (2014)
 Златните момчета (с участието на Dim4ou) (2015)
 Ела и си вземи (с участието на Gery-Nikol) (2015)
 Не ми убивай кефа (с участието на Santra) (2015)
 Шапка ти свалям (с участието на Nencho Balabanov) (2015)
 Тук и там (с участието на Yanko Brasnarya, Young BB Young) (2015)
 Нашият живот (с участието на Bon-Bon) (2015)
 Наздраве (2016)
 #OET (2016)
 Дали това любов е (2016)
 Виж к'во стана (с участието на Orlin Pavlov) (2016)
 Тик-так (с участието на Slatkaristika) (2016)
 Вуду кукла (с участието на Тита) (2016)
 Лош или добър (2017)
 Bazooka (2017)
 Герои (с участието на Pavell & Venci Venc') (2017)
 Мърдай (с участието на DIM, БОРО ПЪРВИ) (2018)
 Гледай как се прави (с участието на Слави Трифонов) (2018)
 Искам да бъда с теб (с участието на Тита) (2018)
 Мамули (с участието на V:RGO и TRF) (2018)
 Едно Ферари Модел 2019 (с участието на Слави Трифонов и Ку-Ку Бенд) (2018)
 Незаменим (2019)
 Да или не (2019)
 Gorilla (ft. 2Bona) (2019)
 Благодаря ти (2019)
 Дни и нощи (2020)
 VIVALDI II Remix (2020)
 Красиви лъжи (с участието на Галена) (2020)
 Кавала кючек (с участието на Галена) (2020)
 Грешна си (с участието на Тони Стораро) (2021)
 Balenciaga Kuchek (2021)
 Тръпката (с участието на Галена) (2021)
 Nove Pare (с участието на Цоби) (2021)
 Дискотеките са наши (2022)
 Бяла роза 2.0 (с участието на Боро Първи) (2022) 

Дискографии на български изпълнители